UKK steht für:
 Flughafen Öskemen (IATA-Code), Flughafen von Öskemen in Kasachstan
 South West England (NUTS:UK-Code)
 Urho K. Kekkonen (1900-1986), finnischer Präsident von 1956 bis 1982

Ukk steht für:
 Ukk, Gemeinde im Kleingebiet Sümeg, Komitat Veszprém, Ungarn

Ukk ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Ukk (* 1980), russischer Badmintonspieler

Abkürzung